Pierwszy „Charlottetown” był korwetą typu Flower. W służbie w latach 1941-1942.
 Drugi „Charlottetown” był fregatą typu River. W służbie w latach 1944-1947.
 Trzeci „Charlottetown” jest fregatą rakietową typu Halifax. W służbie od roku 1995 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Charlottetown